Термина́л ( «предел, конец, конечный») — конечная часть некой системы, которая обеспечивает связь системы с внешней средой.

 В транспортных сетях терминал — пункт посадки/высадки пассажиров, погрузки/выгрузки грузов, а также их буферного накопления. Например, для хранения нефтепродуктов используется нефтяной терминал, в аэропортах есть терминал.
 на море: регазификационный терминал сжиженного природного газа; морской пассажирский терминал

 В системах связи терминал — оконечное устройство для приёма и передачи данных.
 Компьютерный терминал — устройство ввода-вывода, рабочее место на многопользовательских ЭВМ, включающее монитор с клавиатурой.
 Эмулятор терминала — программное обеспечение, предоставляющее аналогичный терминалу интерфейс при работе на персональном компьютере.
 В мобильных сетях терминал — абонентский телефон (в противовес коммутационному оборудованию сети).
 В системах приёма платежей платёжный терминал используется для взаимодействия пользователя с системой, причём операцию производит пользователь карточки.
 POS-терминал — устройство для оплаты товаров (услуг) с помощью платёжных карточек, причём операцию производит кассир.
 Терминал сбора данных (ТСД) — стационарный, проводной или мобильный сканер штрихкода.
 «Терминал» — искусственный остров округа Лос-Анджелес (Калифорния, США).

В культуре
 «Терминал» — американский художественный фильм 2004 года.
 «Терминал» (на DVD «Бандитский Петербург. Часть 8. Терминал») — российский детективный 12-серийный телесериал 2006 года.